Ariel (hebr. „Feuerherd Gottes“, „Löwe Gottes“) steht für:

 Ariel (Engel), ein Engel
 Ariel (Vorname), ein Vorname
 Ariel (Luftgeist), eine literarische Figur in Shakespeares Der Sturm, Goethes Faust II und Alexander Popes Der Lockenraub
 Ariel (Lyrik), ein Gedicht und gleichnamiger Gedichtband der Lyrikerin Sylvia Plath
 Ariel (Film), ein Film des finnischen Regisseurs Aki Kaurismäki
 Premio Ariel, ein mexikanischer Filmpreis
 Ariel (Mond), ein Mond des Uranus
 Sud-Ouest SO 1100 Ariel, ein französischer Hubschraubertyp
 Ariel Ltd, ein britischer Automobilhersteller
 Ariel Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ariel (Fahrzeugmarke), eine britische Fahrzeugmarke (1898–1970)
 Ariel (Satellit), eine Reihe britischer Erdsatelliten
 ARIEL (Weltraumteleskop), ein geplantes Teleskop der ESA
 Ariel (Waschmittel), ein Waschmittel der Firma Procter & Gamble
 ein Mikro-Betriebssystem von Microware Software
 Ariel (Stadt) und Ariel (Siedlung), eine israelische Siedlung im besetzten Westjordanland in Samaria
 Ariel (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 die biblische Stadt Jerusalem
 den Künstlernamen von Nazril Irham
 Ariel (Schiff), ein Segelschiff

Orte in den Vereinigten Staaten
 Ariel (Florida), im Volusia County
 Ariel (Mississippi), im Amite County
 Ariel (Washington), im Cowlitz County
 Ariel Cross Road, im Marion County, South Carolina

Sonstiges
 Ariel Creek, Fließgewässer im Wayne County, Pennsylvania
 eine Abkürzung ARIEL, A Review of International English Literature der Johns Hopkins University Press 
 Ariel. Eine Zeitschrift zur Kunst und Bildung in Israel. Hamakor Presse, Jerusalem (zuerst Jerusalem Post Verlag)

Ariel ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Ariel (* 1994), israelischer Basketballspieler
 Ana Ariel (1930–2004), brasilianische Schauspielerin
 Ernesto Ariel (* 1948), argentinischer Tangosänger
 Gideon Ariel (* 1939), israelischer Leichtathlet
 Pete Ariel (1941–2012), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Uri Ariel (* 1952), israelischer Politiker der HaBajit haJehudi und „Housing minister“
 Yaakov Ariel (* 1937), israelischer Oberrabbiner
 Yisrael Ariel (* 1939), israelischer Rabbiner, halachischer Dezisor und Politiker
sowie der Künstlername von:
 Baby Ariel (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin und Influencerin

Siehe auch:
 Ariella (weiblicher Vorname)
 Arielle (Begriffsklärung)